Johann von Chalon ist der Name folgender Personen:
 Johann von Chalon (1190–1267), Graf von Chalon-sur-Saône und Auxonne und Herr von Salins, siehe Johann I. (Chalon)
 Johann von Chalon-Arlay (1300/01–1335), Bischof von Basel und Langres sowie Administrator des Bistums Basel
 Johann I. von Chalon-Arlay (??–1315), Herr von Arlay, siehe Johann I. (Chalon-Arlay)
 Johann II. von Chalon-Arlay (??–1362), Herr von Arlay, siehe Johann II. (Chalon-Arlay)